Друга ліга України з футболу 2015–2016 — 24-й сезон другої ліги, який проходив з 2015 по 2016 роки.

Учасники 
Перед початком сезону команда «НПГУ-Макіїввугілля» змінила назву на «Нікополь-НПГУ» і переїхала до Нікополя, команда «Реал Фарма» переїхала до Одеси. 

У турнірі брали участь 14 команд:

Турнірна таблиця 

|}

Лідер за туром

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги
 Чемпіонат України 2015—2016. Друга ліга — Офіційний сайт ФФУ

Примітки 

Сезони Другої ліги України з футболу
2015 у футболі
2016 у футболі
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті